Shuikou (kinesiska: 水口, 水口乡, 公款) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 260 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shuikou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Qinglong,  km sydväst om Shuikou. I omgivningarna runt Shuikou växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina

zh:公款